Церковь Святой Бригиды — бывшая римско-католическая церковь, расположенная в Оттаве (район Лоуэртаун) на углу улиц Святого Патрика и Камберленд-Стрит.

История 
Церковь была сооружена в 1889 г. для англоязычной католической общины Оттавы, в основном ирландского происхождения, которая до того была вынуждена пользоваться единственным католическим собором Нотр-Дам, где преобладали франкоязычные прихожане.

К 1870 г. процент ирландцев в составе католической общины города серьёзно снизился по сравнению с франкофонами, в результате чего ирландцы потеряли влияние в приходе Нотр-Дама. Это привело к переговорам, начавшимся в марте 1888 г., о создании отдельного прихода для католиков-англофонов в Лоуэр-Тауне, между прихожанами и архиепископом Оттавы, преподобным Жозефом-Тома Дюамелем. Стороны пришли к соглашению о создании нового прихода; архитектором был назначен Джеймс Р. Бауэс (James R. Bowes). Сооружение начато в 1889 г., церковь освящена 3 августа 1890 г.

В мае 2006 г. архиепископ Марсель Жерве объявил о предстоящем закрытии церкви в связи с тем, что уменьшающийся размер общины не мог обеспечить ежегодное поступление пожертвований в размере сотен тысяч долларов, необходимых на текущий ремонт церкви и поддержание её функционирования. Прихожане активно противостояли этому решению и даже обратились в суд с иском против епархии архиепископа. Несмотря на это, церковь была закрыта осенью 2007 г., а здание было приобретено инвесторами за 450 тысяч канадских долларов. В нём размещён центр ирландско-канадского культурного наследия, здесь проводятся общественные и культурные мероприятия, выставки искусства, театральные постановки и концерты.

См. также 
 :en:List of designated heritage properties in Ottawa — Список памятников культурного наследия в Оттаве

Литература 
 Ottawa: A Guide to Heritage Structures, Ottawa Local Architectural Conservation Advisory Committee
 Exploring Ottawa, Harold Kalman and John Roaf
 Capital Walks, Katharine Fletcher
 Heritage Ottawa Newsletter, «J. Bowes & Son, Architects, Ottawa: A Forgotten Legacy», Elizabeth Krug
 «The artful rebirth of St. Brigid’s». Maria Cook, The Ottawa Citizen. Wednesday, April 02, 2008

Культовые сооружения Оттавы
Католические храмы Канады